Карлтон има више значења:
 Карлтон
 Округ Карлтон (Минесота)
 Карлтон (Алабама)
 Карлтон (Монтана)
 Карлтон (Џорџија)
 Карлтон (Канзас)
 Карлтон (Орегон)